Geografia:
 Salt, municipi del Gironès (Catalunya).
 al-Salt, ciutat de Jordània
 Història: Acords SALT, acords per a frenar la cursa armamentista de la Guerra freda.
 Esport
 Esports aquàtic, vegeu Salts Esport d'hivern, vegeu Salt d'esquí Esport atlètic, vegeu Salt atlètic SALT, Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció de la Generalitat Valenciana
 SALT Southern African Large Telescope, telescopi a Sud-àfrica.
 Cinema: Salt''', pel·lícula de 2010 protagonitzada per Angelina Jolie.